HMS Puncher () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Puncher (D79) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни «USS Willapa (CVE-53)» типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Puncher».
 HMS Puncher (L3036) — великий десантний корабель.
 HMS Puncher (P291) — патрульний катер типу «Archer». Збудований у 1988 році. Станом на 2016 рік перебуває у складі флоту.

Кораблі ВМС Великої Британії